Teresen, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Teresén : l'une des six divisions territoriales et l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Teresén : capitale de la paroisse civile de Teresén de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme